Бавы́кин — русская фамилия.

Известные носители:
 Бавыкин, Алексей Львович (род. 1955) — вице-президент Союза архитекторов России, профессор МАРХИ, заслуженный архитектор Российской Федерации.
 Бавыкин, Константин Ефимович (1912—1991) — советский конструктор ядерных боеприпасов, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Бавыкин, Леонид Андреевич (род. 1951) — украинский футболист, футбольный арбитр.
 Бавыкин, Николай (кон. XVII — 1-я пол. XVIII) — русский композитор XVIII века.
 Бавыкин, Сергей Петрович (1973—2000) — капитан внутренних войск МВД РФ, Герой Российской Федерации.
 Бавыкин, Юрий Иванович (род. 1973) — российский футболист.

Бавыкина 
 Бавыкина, Анастасия Альбертовна (род. 1992) — российская волейболистка.
 Бавыкина, Евгения Глебовна (род. 1965) — заместитель Председателя Совета министров Республики Крым.

Топоним 
 Бавыкина — деревня, Карачевский район, Брянская область